В ссылке ― рассказ русского писателя А. П. Чехова, написанный в 1892 году.

Публикация 
Рассказ «В ссылке» был впервые опубликован 9 мая 1892 года в журнале Всемирная иллюстрация (выпуск № 20). Переработанная версия (с двумя переписанными сценами и немного изменённой сюжетной линией) рассказа была включена во второе издание сборника произведений Чехова «Повести и рассказы», опубликованного в 1894 году. Позднее «В ссылке» также вошёл в восьмой том собрания сочинений А. П. Чехова, опубликованного издательством Адольфа Маркса в 1899―1901 гг.

История написания 
Сюжет рассказа был вдохновлён впечатлениями о путешествии Чехова по Сибири и его пребывании на Сахалине. В частности, речь идёт о двух эпизодах этой поездки: 4-го (или 5-го) мая 1890 года писатель пересёк на пароме реку Ишим, а затем, 7 мая, плохая погода помешала ему пересечь Иртыш, так что Чехову пришлось провести ночь в избе паромщика. Об этих двух обстоятельствах его поездки писатель сообщил родственникам (в письме от 16 мая) и своей подруге по переписке, детской писательнице Марии Владимировне Киселёвой. О них он также упоминал в своих заметках, объединённых под названием «По Сибири».

Будучи на Сахалине, Чехов встретил лодочника по прозвищу «красивый» (он также упоминается в главе IV «Острова Сахалин»). «Красивый», называющий себя счастливым человеком, поразил писателя своей своеобразной толстовской философией. Вероятно, именно этот человек стал прототипом Семёна Толкового, героя данного рассказа.

Сюжет 
Двое бывших осуждённых, работающих перевозчиками, и сам рассказчик сидят ночью у костра. Молодой татарин, чье имя никто не знает, скучает, тоскует по жене и говорит, как он ненавидит холодный и жестокий мир вокруг него. Старый Семён, известный как «толковый», с презрением слушает его слова, ибо сам он довёл себя «до такой степени, что [он] может спать голым на земле и есть траву», по его собственным словам.

Толковый рассказывает историю Василия Сергеевича, дворянина, чья жизнь в эмиграции была полна желаний, разочарований и падений. О его страданиях, виновником говорит он почти что с наслаждением. Рядом с ним он чувствует себя высшим существом: убив в себе все желания, он теперь стал свободны и счастливым. Молодой татарин решительно возражает: для него Толковый с его «счастьем» ― это мертвый человек, в то время как Василий Сергеевич живой, пусть даже и совершенно несчастный.

Отзывы критиков 
Иероним Ясинский писал в своих мемуарах, что Пётр Быков, редактор издания Всемирная иллюстрация, восхищался рассказом. Критик Евгений Ляцкий в своей статье 1904 года, поместил рассказ среди лучших произведений Чехова и считал его почти что единственным проблеском надежды в широкой панораме российской безысходности, картину которой очертил Чехов.

Вместе с тем, в целом рассказ «В ссылке» был проигнорирован современными писателю критиками; и только годы спустя он начал получать высокие оценки российских и зарубежных литераторов. «…Я должна сказать, что Чехов действительно кажется мне потрясающем писателем. Такие рассказы, как „В ссылке“ и „Беглец“ просто не имеют аналогов» ― так писала новозеландская писательница Кэтрин Мэнсфилд в декабре 1920 года.

Экранизация 
Сюжет рассказа использован в вышедшем в 1980 году телефильме режиссёра Артура Войтецкого «Рассказы о любви»

Примечания 

Рассказы 1892 года
Рассказы Антона Чехова
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Всемирная иллюстрация»